Mugen kan avse
 
 M.U.G.E.N  – en spelmotor för beat 'em up-spel i 2D, skriven i C 
 Mugen Honda – en japansk motortillverkare 
 Mugen (köping i Kina, Guangxi)
 Mugen (socken i Kina, Chongqing)